Dlouhá Ves, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Dlouhá Ves, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina